Grimmelshausen-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:

 Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen
 Grimmelshausen-Gymnasium Offenburg